Rampelhub ist ein Ort im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. Er ist auf das Gebiet der Gemeinden Wittibreut und Simbach am Inn aufgeteilt.

Es gibt sowohl in der Stadt Simbach am Inn als auch in der Gemeinde Wittibreut einen Gemeindeteil namens Rampelhub.

Geographie 

Die Lage der historischen Hube entspricht der heutigen Anschrift Rampelhub 1 in Simbach am Inn. Das Anwesen liegt auf einem Hügel westlich der Kreisstraße PAN 4 auf der Gemarkung Kirchberg a.Inn. Westlich davon liegt ein weiteres Anwesen, das ebenfalls schon in der Uraufnahme dargestellt ist und auch dem Gemeindeteil Rampelhub der Stadt Simbach am Inn, deren nördlichstem Gemeindeteil, zugerechnet wird.

Der Wittibreuter Gemeindeteil Rampelhub besteht aktuell nur aus dem Anwesen Rampelhub 3, es liegt etwa 200 Meter nördlich von Rampeöhub 1.

Geschichte 
Die früheste Erwähnung erfolgte als Reinpotzhueb um 1320. Bei der Auflösung der Gemeinde Kirchberg am Inn kam es zum 1. Januar 1971 zur Aufteilung des Orts auf die Stadt Simbach am Inn und die Gemeinde Wittibreut.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort im Landkreis Rottal-Inn
Simbach am Inn
Wittibreut
Ersterwähnung 1320
Einzelsiedlung